Reiskeri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Reiskeri (ö), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Reiskeri (klippa), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar